Ранчо Хименез има више значења:

 Ранчо Хименез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Хименез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Хименез, Колонија Колорадо Но. 4 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Хименез, Колонија Колорадо Нумеро Трес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Хименез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Хименез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Хименез (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Хименез (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику